Gersom of Gersjon betekent "vreemdeling". Gersom is de naam van verschillende personen uit de Bijbel.

 De zoon van Levi, de zoon van Jakob. Zijn nakomelingen worden Gersomieten genoemd en speelden vanaf de tijd van Mozes een belangrijke rol in de diensten in de tabernakel. Genesis 46:11, Exodus 6:16-17, Numeri 3:17-21, 4:22-28.
 De oudste zoon van Mozes, en zijn vrouw Sippora, die afkomstig was uit Midian. Mozes verklaarde de naam van zijn zoon met de woorden: Ik ben een vreemdeling geworden, ik woon in een land dat ik niet ken. Mozes trouwde haar toen hij uit Egypte vluchtte nadat hij een Egyptenaar had doodgeslagen. Ze hadden twee zonen. Exodus 2:22, 18:2.
 Een afstammeling van Pinehas, die met Ezra uit de ballingschap in Babel terugkeerde. Ezra 8:2.

Zie ook
 Gerzon (doorverwijspagina)

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel